Teretoctopus är ett släkte av bläckfiskar. Teretoctopus ingår i familjen Octopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
Teretoctopus